Esistono più comuni francesi con questo nome

Grazac – Alta Garonna
Grazac – Alta Loira
Grazac – Tarn